Bodmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Adolf Bodmann, bekannt als Benno Hoffmann, (1919–1985), deutscher Ballettmeister und Schauspieler
 Ferdinand von Bodmann (1839–1920), deutscher Offizier und Mitglied der Badischen Ständeversammlung
 Franz Joseph Bodmann (1754–1820), deutscher Jurist, Historiker und Bibliothekar
 Franz von Bodmann (1908–1945), SS-Obersturmbannführer und Lagerarzt in Konzentrationslagern

Siehe auch:
 Bodman
 Bothmann